Helyek:
Necaxa-víztározó, duzzasztott tó Mexikó Puebla államában
Necaxa, Mexikó Puebla és Veracruz államait érintő folyó
Nuevo Necaxa, település Mexikó Puebla államában, Juan Galindo község központja
Labdarúgócsapatok:
Club Necaxa, mexikói labdarúgócsapat, otthona 1923 és 2003 között Mexikóváros, 2003-tól Aguascalientes
Club Deportivo Necaxa, megszűnt hondurasi labdarúgócsapat